Zastava M77B1 — боевая винтовка, копия советского АКМ.

История 
Винтовка была представлена в 1977 году. M77B1 была производной от Zastava M70 и модифицированной копией советского АКМ под патрон 7,62 × 51 мм НАТО, с увеличенным приёмником и пламегасителем западного типа.

Винтовка использует механизм отвода пороховых газов; охлаждение воздушное; питание осуществляется из съёмного 20-зарядного коробчатого магазина; приклад деревянный, постоянный. Версия M77 AB1 имеет складной приклад.

Версии 
M77ps — самозарядный вариант винтовки под патрон .308 /7,62×51 мм НАТО, импортировался Century Arms International в США в 2014 и 2015 годах. Данная версия имела полимерный приклад с отверстием для пальца и 10-зарядный магазин. Приемник тяжелый 1,5-миллиметровый типа RPK с выпуклым передним кронштейном и планкой для установки оптического прицела. Ствол имеет средний профиль, и не был хромированным. Затвор и затворная рама полированны. Карабин поставляется с дульной гайкой и нарезается резьбой в M14-1.0LH.

M77ps был продан несколькими дистрибьюторами примерно за 550 долларов, и сегодня редкость этой винтовки значительно повысила её стоимость. Винтовка может быть преобразована обратно в первоначальную военную конфигурацию заменой полимерной фурнитуры на деревянную, добавкой пистолетной рукояти и 20-зарядного магазина. Задняя часть ресивера имеет собственный наклонный разрез, что необходимо для изменения деревянной фурнитуры или использования адаптера для правильной установки.

Одной из уникальных особенностей этой винтовки является то, что она имеет регулируемую газовую систему с тремя режимами, что делает ее очень надежной и удобной для использования с глушителем.

Пользователи

Действующие

Бывшие

Примечания

Ссылки 
 Страница на официальном сайте компании Застава 

Семейство АК
M77B1
Автоматы Югославии
Автоматы Сербии
Оружие под патрон 7,62 × 51 мм НАТО
Появились в 1970-е годы в Югославии
1977 год в Югославии